La gara dei 7,5 km sprint femminile di biathlon dei XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang si è svolta il 10 febbraio 2018 presso il centro di biathlon di Alpensia a partire dalle ore 20:15 (UTC+9).

Risultati

Collegamenti esterni
 

F 7,5 km sprint